VAC steht für:
 VAC Budapest, ein ungarischer Fußballverein
 Vacuum Assisted Closure-Therapy, Vakuumtherapie, ein Verfahren zur Behandlung chronischer Wunden
 Vacuumschmelze, ein Produzent von Werkstoffen und elektronischen Bauelementen
 Valve Anti-Cheat, eine Anti-Cheat-Software des Softwareunternehmens Valve
 Flugplatz Varrelbusch, ein deutscher Flugplatz im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg mit dem Status eines Verkehrslandeplatzes nach dem IATA-Code
 Velvet Acid Christ, ein Musikprojekt aus den USA
 Verband Alter Corpsstudenten e. V., Dachverband der Alten Herren der im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV) organisierten Corps 
 Vereinigung Apostolischer Christen, eine schweizerische Freikirche aus der Apostolischen Konfession
 Video Assist Center, Center für Videobeweis der Deutschen Fußball Liga
 Verlag Anzeigenblätter GmbH Chemnitz, siehe Blick (Anzeigenblatt)#Der Verlag
 Vinyl Audio Codec, siehe Soundkarte
 Volt Alternating Current, Abkürzung für Wechselspannung in englischsprachigen Texten

Vác steht für:
 Vác, (deutsch Waitzen), eine ungarische Stadt im Komitat Pest

Siehe auch:
 VAK

VAC